«El enemigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 El enemigo (1961), telenovela de la cadena Televisa, México.
 El enemigo (1979), telenovela de la cadena Televisa, México.
 El enemigo (1986), telenovela colombiana
 El enemigo (The Enemy) (1927), película estadounidense de Fred Niblo.
 El enemigo (2008), película venezolana de Luis Alberto Lamata.

Literatura 
 El enemigo (1995), novela de Lee Child.

Música 
 El enemigo (2001), canción de Luis Alberto Spinetta.
 El enemigo (2010), álbum de Satélite Kingston.